Salliqueló peut désigner :

 Salliqueló, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Salliqueló,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.